Чемпіонат Шотландії з футболу 1914—1915 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1914 та фінішував 27 квітня 1915. Це 25-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дванадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1915
Шотландія
Шотландія